Медресе Ходжа Курбан (Хожа Курбона) () — медресе в историческом центре Бухары (Узбекистан), воздвигнутое в 1906—1907 годах при узбекском правителе Абдулахад-хане (1885—1910). Расположено на одноимённой улице махалли им. Абдулхалика Гиждувани.

Ныне архитектурный памятник входит в «Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана» и является объектом туристического сервиса.

Государственная программа предусматривала капитальное восстановление и реставрацию медресе в 2011 году.

Примечания 

Медресе Бухары
Культурное наследие Узбекистана
Культовые сооружения, построенные в 1907 году
1907 год в Узбекистане